

Codici 
 III – Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua sichuan yi

Musica 
 III – album di Jokke & Valentinerne del 1990
 III – album dei Giant del 2001
 III – album degli Espers del 2009
 III – album dei Maylene and the Sons of Disaster del 2009
 III – album degli Haloo Helsinki! del 2011
 III – album degli Shiny Toy Guns del 2012
 III – album dei BadBadNotGood del 2013
 III – album di Brädi del 2014
 III – album dei Take That del 2014
 III. – EP di JoJo del 2015
 III – album dei Moderat del 2016
 iii – album dei Miike Snow del 2016
 III – EP dei Foster the People del 2017
 III – album dei Lumineers del 2019
 III – album di Banks del 2019
 III – EP degli Zebrahead del 2021
 III – album dei Winery Dogs del 2023

Altro 
 III – numero romano per tre